Eschweiler steht für folgende Orte:
 Eschweiler, eine mittlere regionsangehörige Stadt in der Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen 
 Eschweiler (Bad Münstereifel), ein westlicher Stadtteil von Bad Münstereifel, Kreis Euskirchen in Nordrhein-Westfalen 
 Eschweiler (Heinsberg), ein Ortsteil der Kreisstadt Heinsberg in Nordrhein-Westfalen
 Eschweiler (Junglinster), ein Ortsteil der Gemeinde Junglinster in Luxemburg
 Eschweiler (Wiltz), ein Ortsteil der Gemeinde Wiltz in Luxemburg 
 Eschweiler über Feld, der zweitgrößte Ort der Gemeinde Nörvenich, Kreis Düren, NRW
 Kanton Eschweiler, ein ehemaliger französischer Kanton
 Eschweiler (Saar), eine ehemalige Ortschaft in der saarländischen Gemeinde Berus, Standort der Orannakapelle
 Burg Eschweiler, eine ehemalige Wasserburg in der Stadtmitte von Eschweiler
 Donnerberg-Kaserne (ehemals Camp Eschweiler), eine Kaserne 
 Eschweiler, deutscher Name von Eschviller, Gemeinde in Lothringen
 Eschweiler, deutscher Name von Eschwiller, Gemeinde im Elsass

Eschweiler steht für einen Nachnamen; bedeutsame Namensträger:
 Franz Gerhard Eschweiler (1796–1831), deutscher Arzt und Botaniker
 Hans Eschweiler (* 1928), deutscher Badmintonspieler
 Heinrich Eschweiler, deutscher Bildhauer in Köln
 Jakob Hubert Eschweiler (1894–1965), Kölner Priester und Kunsthistoriker
 Karl Eschweiler (1886–1936), deutscher Theologe
 Otto Eschweiler (1931–2022), deutscher Volkswirt, Hauptgeschäftsführer der IHK Aachen und niederländischer Honorarkonsul
 Walter Eschweiler (* 1935), deutscher Fußballschiedsrichter
 Wilhelm Eschweiler (1860–1936), deutscher Chemiker

Siehe auch:
 Eschweilera, eine Pflanze
 Eschweiler-Clarke-Methylierung, eine chemische Reaktion